Бейлінсон — єврейське матронімічне прізвище, утворене від жіночого особистого імені Бейла.

Відомі носії 

 Бейлінсон Абрам Соломонович (, 1882—1950) — американський живописець та графік.
 Бейлінсон Анастасія Василівна — радянський біолог, лауреат Сталінської премії (1951).
 Бейлінсон Давид Борисович (1905—1938) — заслужений працівник культури РРФСР.
 Едуардо Бейлінсон (відомий як ; . 1952) — аргентинський рок-музикант, один із засновників групи Los Hermanos Beilinson («Брати Бейлінсон»).
 Бейлінсон Мойсей Елієзер (також Белінсон, Бейленсон; 1835—1905) — історик, видавець.
 Моше Бейлінсон (також Мойсей Мойше; 1889—1936) — лікар, журналіст івриті, перекладач з идиша.
 Бейлінсон Олександр Олександрович (. 1957) — радянський і американський математик.

Також 
 Лікарня Бейлінсон — один із двох корпусів медичного центру імені Іцхака Рабіна, що носить ім'я літератора та лікаря М. Бейлінсона.